L'édition 2004 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Wayne Black et Kevin Ullyett celle en double.

Faits marquants

Dénomination 
Du fait du changement de nom de la catégorie, le tournoi abandonne la précision Tennis, l'édition se nomme ainsi : Masters Series Hamburg.

Forfaits 
Le 2 mondial, Andy Roddick, le 6  Andre Agassi ainsi que Gustavo Kuerten sont absents du tournoi.

Juan Carlos Ferrero, tête de série numéro 3, déclare forfait peu avant le début du tournoi pour une blessure à la main. Lleyton Hewitt, devient ainsi tête de série  et Óscar Hernández intègre le tableau principal en tant que repêché.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Guillermo Coria. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Hambourg et soulève son  de la saison. Il met ainsi fin à la série de 31 victoires consécutives sur terre battue de l'Argentin.

En double, Wayne Black et Kevin Ullyett remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Tennis masculin en 2004
Sport en Allemagne en 2004
Tennis en mai 2004